

Персоналії 
 Антоніо Леокадіо Гусман — венесуельський політик.
 Віктор Гусман — мексиканський футболіст.
 Магда Гусман (1931—2015) — мексиканська акторка.
 Мартін де Сааведра-і-Гусман — іспанський колоніальний чиновник, президент Королівської авдієнсії Боготи.
 Михайло Гусман — радянський і російський журналіст, перекладач та інтерв'юер, радіо-і телеведучий.
 Науель Гусман — аргентинський футболіст, воротар мексиканського «УАНЛ Тигрес» і національної збірної Аргентини.
 Рамон Гусман — іспанський футболіст і футбольний тренер.
 Хав'єр Гусман (1945—2014) — мексиканський футболіст.
 Хакобо Арбенс Гусман — політичний діяч Гватемали, один з лідерів Революційної хунти (1944—1945) та президент країни (1951—1954).
 Феліпе Сегундо Гусман — болівійський політичний діяч, тимчасово виконував обов'язки президента (1925—1926).
 Юлій Гусман — радянський і російський режисер театру і кіно, телеведучий, актор.

Топоніми 

 Кастильєха-де-Гусман — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія, провінція Севілья.
 Пуебла-де-Гусман — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія, провінція Уельва.
 Сан-Сільвестре-де-Гусман — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія, провінція Уельва.